

Informatica 
 MPEG Layer 2 – standard di audio digitale del Moving Picture Experts Group

Videogiochi 
 Mario Party 2 – videogioco della Nintendo
 Max Payne 2 – sparatutto in terza persona
 Metroid Prime 2 – videogioco della Nintendo

Musica 
 Mp2 – gruppo musicale